Смоленский государственный университет (СмолГУ) — один из первых вузов, созданных в советское время. Существует с 1918 года. Долгое время функционировал как педагогический вуз (институт, затем университет); статус классического университета получил в 2005 году.

История 

Вскоре после Октябрьской революции, 7 ноября 1918 года, декретом Совета Народных Комиссаров в Смоленске был образован университет. Он разместился в здании женского епархиального училища, закрывшегося в том же году. Изначально университет объединял три направления подготовки: гуманитарное, естественно-научное и медицинское. Затем, в 1930 году, на его базе были созданы два самостоятельных учебных заведения: Смоленский государственный педагогический институт (СГПИ) и Смоленский государственный медицинский институт (СГМИ).

В период Великой отечественной войны, с 27 июня 1941 по 17 сентября 1945 года, педагогический институт не действовал, поскольку как преподаватели, так и студенты были мобилизованы на фронт. В военные годы было практически разрушено здание университета, уничтожены общежития, обсерватория и фундаментальная библиотека.

С 13 января 1998 года СГПИ вновь обрёл статус университета и стал называться «Смоленский государственный педагогический университет». 19 декабря 2005 года приказом Федерального агентства по образованию вуз был переименован в «Смоленский государственный университет» (СмолГУ).

Название 
За время своего существования университет многократно менял название.

До революции являлся средним учебным заведением и назывался Учительский институт.

1 ноября 1918 года преобразуется в высшее учебное заведение и получает название Педагогический институт.

С 1 июля 1920 года по 31 июля 1921 года — Институт Народного Образования (ИНО).

С 1 августа 1921 года по 31 декабря 1921 года — Педагогический институт.

С 1 января 1922 года по 1930 год — Педагогический факультет Смоленского университета.

С 1930 года по 1998 год — Смоленский государственный педагогический институт (СГПИ).

С 1998 года по 2005 год — Смоленский государственный педагогический университет (СГПУ).

С 2005 года — Смоленский государственный университет (СмолГУ).

Общие сведения 
По состоянию на 2020 год университет насчитывает 9 факультетов и более 30 кафедр; подготовка ведётся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Коллектив насчитывает более 300 преподавателей; обучение проходят около 5 тыс. студентов.

В университете регулярно проводятся научные конференции и семинары; известность как в России, так и за рубежом получили научные школы в области математики, филологии, истории, биологии и пр.. Поддерживаются связи с вузами Германии, Китая, Польши, Белоруссии; ведётся сотрудничество с Гёте-Институтом, DAAD, программой Фулбрайта.

Инфраструктура включает четыре учебных корпуса, спортивный комплекс, библиотеку с фондом более 800 тыс. единиц, концертный зал, санаторий-профилакторий, учебно-оздоровительную базу на территории национального парка «Смоленское Поозерье» и пять общежитий.

Структура

Факультеты 

 Физико-математический факультет
 Художественно-графический факультет
 Факультет истории и права
 Филологический факультет
 Социологический факультет
 Естественно-географический факультет
 Психолого-педагогический факультет
 Факультет экономики и управления
 Факультет дополнительного образования

Общеуниверситетские кафедры 
 Физической культуры
 Педагогики и психологии
 Иностранных языков

Известные преподаватели и выпускники 

В разные годы в университете работали математики П. С. Александров, Б. И. Аргунов, А. Г. Курош; физик Б. В. Базилевский; специалист в области электроники В. П. Дьяконов, ботаник Я. Я. Алексеев; зоолог В. В. Станчинский; геолог Д. И. Погуляев; филологи М. А. Цявловский, В. С. Баевский, В. В. Ильин; лингвисты Э. М. Береговская, Г. Г. Сильницкий; историки В. М. Хвостов, Д. И. Будаев, А. А. Кондрашенков; скульптор А. Г. Сергеев, психолог В. И. Киреенко и др.

В числе выпускников Смоленского университета — поэты Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Николай Рыленков, литературовед Михаил Храпченко и др.

В 1921 году Смоленский университет окончила математик Софи Пикар, мать которой — Юлали Пикар — написала о становлении вуза в первые годы советской власти книгу «Красный университет» («L’Université rouge», 1934).

См. также:
 Ректоры Смоленского государственного университета
 Преподаватели Смоленского государственного университета;
 Выпускники Смоленского государственного университета

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Университеты Смоленска